Забло́тье (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 10 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 8,5 км. Ближайшие населённые пункты — Войниденяты, Данюшево, Сосновка.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 93 жителя.

Автомобильной дорогой местного значения  деревня связана с автодорогой Войниденяты — Данюшево.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района